Filipini.
Jaen (Nueva Ecija, Filipini)

Peru:
Jaén (peruanska pokrajina)
Jaén (grad u Peruu)

Španjolska:
Jaén (grad u Španjolskoj)
Jaén (španjolska pokrajina)